Carlos VII puede referirse a los siguientes monarcas y pretendientes:
 Carlos VII de Suecia (fallecido en 1167);
 Carlos VII de Francia (1403–1461);
 Carlos VII del Sacro Imperio Romano (1697–1745);
 Carlos VII de Nápoles, rey de España como Carlos III (1716–1788);
 Carlos VII de Navarra, más conocido por Carlos IV de España (1788-1808);
 Carlos María de Borbón y Austria-Este (1848–1909), pretendiente al trono español con el título de Carlos VII;